MG 08/15 – versione più leggera della mitragliatrice pesante MG 08 usata dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale
 08/15 – serie di romanzi dello scrittore Hans Hellmut Kirst
08/15 – film tedesco del 1954 di Paul May